Niemcy:
 Biedenkopf – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Marburg-Biedenkopf

Osoby:
 Kurt Biedenkopf – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Marburg-Biedenkopf